Slojesjtica (makedonska: Слоештица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Demir Hisar, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Slojesjtica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Slojesjtica är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Slojesjtica ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Slojesjtica. Närmaste större samhälle är Sopotnica,  kilometer nordost om Slojesjtica. 

Omgivningarna runt Slojesjtica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Slojesjtica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Demir Hisar (kommun)